Die Liste der größten Unternehmen in Marokko enthält die größten Unternehmen Marokkos.

Einzelnachweise 

Marokko
!